Hubble kan avse: 

 Edwin Hubble (1889–1953), en amerikansk astronom
 Hubbles lag – hastigheten med vilken olika galaxer avlägsnar sig bort från oss är proportionell mot deras avstånd från jorden
 Hubbles serie – en indelning av galaxer i olika typer
 Hubble diagram – ett diagram för att beräkna avstånd
 Rymdteleskopet Hubble – ett rymdteleskop som NASA och ESA sände upp i rymden 1990
 Hubble Deep Field – en bild av en liten region i stjärnbilden Stora Björnen
 2069 Hubble – en asteroid 
 Mount Hubble – ett berg i Antarktis